Bozzano ima više značenja:
 Bozzano, Lucca
 Bozzano, Teramo